Стружкин — фамилдия.

Известные носители:

 Стружкин, Иван Васильевич (1914—1942) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза. 
 Стружкин, Николай Сергеевич (наст. фамилия Куколевский; ум. 1889) — российский актёр и поэт.